Procrustes, figuur uit de Griekse mythologie
Damastes (geslacht), geslacht van jachtkrabspinnen